Alone – album grupy Modern Talking
 Alone – album grupy Mr. Gil
 „Alone” – singel grupy B’z
 „Alone” – singel Heart
 „Alone” – singel grupy E.M.D.
 „Alone” – singel Armina van Buurena
 „Alone” – singel Marshmello
 „Alone” – singel Alana Walkera
 „Alone” – singel Jessie Ware
 „Alone” – singel Halsey
 „Alone” – singel Komodo i Roksany Węgiel